Гудрун Бурвиц (z, урожд. Гиммлер (Himmler); ,  — , ) — старшая дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера.

Биография 
После окончания войны вместе с матерью Маргарет Гиммлер проживала некоторое время в церковном приюте. Затем вышла замуж за журналиста и писателя Вульфа-Дитера Бурвица, активно участвовавшего в неонацистском движении. Семья, в которой родилось двое детей, проживала в Мюнхене. 

Гудрун Бурвиц никогда не отрекалась от идеологии своего отца и постоянно пыталась оправдать его идеи. С 1951 года Гудрун участвовала в деятельности объединения «Тихая помощь», оказывавшего помощь бывшим нацистам. В 1952 году она участвовала в создании (по образцу гитлерюгенда) молодежной организации , которая позднее, в 1994 году была запрещена властями Германии. 

В июне 2018 года вместе с известием о смерти, последовавшей ещё 24 мая, стало известно, что Гудрун Бурвиц в 1961—1963 годах работала секретарём в Федеральной разведывательной службе Германии под вымышленным именем. В эти годы службой руководил бывший генерал Вермахта, разведчик Рейнхард Гелен.

Примечания

Литература 
 Oliver Schröm, Andrea Röpke: Stille Hilfe für braune Kameraden Christoph Links, Berlin 2002 ISBN 386153231X
 Norbert und Stephan Lebert: Denn Du trägst meinen Namen… Goldmann, München 2002 ISBN 3-442-15188-0

Ссылки 
 Дневник матери Маргарет Гиммлер

Генрих Гиммлер